Dit is een lijst van de gouverneurs van de Amerikaanse staat Massachusetts. De huidige gouverneur van Massachusetts is sinds 2023 Maura Healey van de Democratische Partij.

Een aantal prominenten personen die hebben gediend als gouverneur van Massachusetts zijn onder andere: John Hancock (een prominent "Founding Father"), Samuel Adams (een prominent "Founding Father"), Levi Lincoln sr. (eerder minister van Justitie), Elbridge Gerry (later vicepresident), William Eustis (eerder minister van Oorlog), Edward Everett (genomineerd vicepresidentskandidaat 1860 en later minister van Buitenlandse Zaken), George Boutwell (later minister van Financiën), Nathaniel Banks (prominent generaal), John Long (later minister van de Marine), Benjamin Butler (prominent generaal), Calvin Coolidge (later president), James Michael Curley (prominent politicus), Leverett Saltonstall (prominent politicus), Maurice Tobin (later minister van Arbeid), Christian Herter (later minister van Buitenlandse Zaken), John Volpe (later minister van Transport), Michael Dukakis (genomineerd presidentskandidaat in 1988), Bill Weld (genomineerd vicepresidentskandidaat voor de Libertarische Partij in 2016), Mitt Romney (genomineerd presidentskandidaat 2012 en later senator voor Utah) en Deval Patrick (prominent politicus).

Gouverneurs van Massachusetts (1780–heden)

Gouverneurs
Massachusetts